Saint-Chamant kan syfta på:
 Saint-Chamant, Cantal
 Saint-Chamant, Corrèze